A férfi 800 méteres gyorsúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 28-án és 29-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt, másnap a döntőt.

Rekordok

Érmesek

Eredmény

Selejtező

Döntő

Források

Rajtlista
Selejtező adatok
Döntő adatok

FGy800